Gminy w Czechach:
 Lipová – gmina w powiecie Děčín
 Lipová – gmina w powiecie Cheb
 Lipová – gmina w powiecie Prościejów
 Lipová – gmina w powiecie Przerów
 Lipová – gmina w powiecie Zlin
 Lipová-lázně – gmina w powiecie Jesionik

Gminy na Słowacji:
 Lipová – gmina w powiecie Bardejów,
 Lipová – gmina w powiecie Nowe Zamki.
Inne:
 Lipová – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Lipová – potok w Wielkiej Fatrze na Słowacji